Phacopina — подотряд трилобитов из отряда Phacopida. Существовали с нижнего ордовика по верхний девон. У Phacopina была существенная особенность, которая отличала этот подотряд — большие «линзы» для глаз без роговицы.

Происхождение 
Раннеордовикский род Gyrometopus (надсемейство Dalmanitoidea, семейство Diaphanometopidae), вероятно, является общим предком Phacopina.

Описание 
Все Phacopina были донными существами.

Глаза (если есть) состоят из очень крупных, отдельно установленных «линз» без общей роговицы. Тем не менее, у некоторых видов Phacopina отсутствуют глаза, например у рода Ductina. Грудная клетка имеет 11 (редко 10) сегментов.

Классификация 
В Phacopina включают 3 надсемейства и 7 семейств.
 Надсемейство Phacopoidea
 Семейство Phacopidae
 Надсемейство Dalmanitoidea
 Семейство Dalmanitidae
 Семейство Prosopiscidae
 Семейство Diaphanometopidae
 Надсемейство Acastoidea
 Семейство Acastidae
 Семейство Calmoniidae

Примечания 

Факопиды